

Commune 
 Cardinale est une commune italienne de la province de Catanzaro dans la région Calabre.
 Mugnano del Cardinale est une commune italienne de la province d'Avellino dans la région Campanie en Italie.

Patronyme 

 Claudia Cardinale (1938-) est une actrice italienne.
 Yoan Cardinale (1994-) est un footballeur français.

Marine 
 En signalisation maritime on parle de marque cardinale pour un système de balisage utilisant les points cardinaux : des repères fixes ou des bouées indiquent la route cardinale à suivre pour éviter un danger. Ce terme est issu des points cardinaux Nord, Est, Sud, Ouest (cardinal au singulier, qui donne cardinale au féminin).
Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme